Илляшевич — крестильная патронимическая уменьшительная фамилия в западнорусском языке в Малопольше (с конца XII века), в Волыни, Подолье, Киевщине, Великом княжестве Литовском, позднее (миграция) в Левобережной Украине/Малороссии и в других губерниях Российской империи. Изначально - от Eliasz, польского наименования пророка Илии/Иллии/Ильи - Eliasz (Елиашевичи с трансформацией в Илля...)- популярного святого пророка в Червонной Руси, Малопольше/Русском воеводстве королевства Польского с характерным для христианских мужских имён этого ареала с "ш" в конце. Сравн. также фамилии производные от польских крестильных имён в данном регионе: Doroteusz (Дорошевичи), Lucasz (Лукашевичи), Tomasz (Фома; Томашевичи), Janusz (Янушевичи), Jarosz (Ярошевичи), Tymoteusz (Тышка/Тимофей; Тышкевичи) и др. Известны дворянские/шляхетские и духовные роды с этой фамилией в Червонной и Западной Руси, Малопольше, Волыни, Киевщине и, позднее, в Малопольше и в Новороссии (Белгородско-Харьковско-Екатеринославский ареал). В XVIII веке появляется в т.н. "светском" великорусском языке вариант написания с буквой "ерь" (мягкий знак) "Ильяшевич".

Известные носители:
 https://ru.rodovid.org/wk/Род:Илляшевичи 
 Илляшевич (в монашестве Антоний; 1680-е—1755) — епископ Русской православной церкви, епископ Вятский и Великопермский.
 Илляшевич, Владимир Николаевич (2) (1937 — 2004) — советский и украинский музыкант,  профессор Киевской консерватории, солист Киевской филармонии   https://uk.wikipedia.org/wiki/Ілляшевич_Володимир_Миколайович 
 Илляшевич, Владимир Николаевич — прибалтийский русский писатель-прозаик, культуролог, режиссёр-документалист. 
 Илляшевич, Евгений Валерианович (1864 — после 1930) — командир 5-го драг. Каргопольского полка (07.12.1910-21.01.1915). Участник мировой войны. Генерал-майор (пр. 14.04.1913; ст. 14.04.1913; за отличие). С 21.01.1915 окружной дежурный генерал штаба Иркутского ВО (на 01.01.1916, 10.07.1916 и 03.01.1917 в должности). В СССР - учитель астрофизики и математики. Сослан в Мерв (1926.после 1930). Брат Илляшевича Я.В., духовного писателя русской эмиграции.  http://ria1914.info/index.php?title=Илляшевич_Евгений_Валерианович  См. Илляшевич, Яков Валерианович
 Илляшевич, Лев Львович (1877—1936) — участник Белого движения на Юге России, командир Марковского артиллерийского дивизиона, генерал-майор.
 Илляшевич, Лука Иванович (1832 — 1931) — командир Московского 8-го гренадерского полка. Участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., генерал-майор, наказной атаман Забайкальского казачьего округа, военный губернатор Забайкалья (1880 — 1884). Илляшевич, Лука Иванович
 Илляшевич, Стефан Константинович (1854 — 1899) — оперный певец, бас. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ілляшевич_Степан_Костянтинович
 Илляшевич, Яков Валерианович (1870 — 1953) — чиновник министерства юстиции Российской империи, духовный писатель русской эмиграции.